Krisztina Tóth (* 29. Mai 1974 in Miskolc) ist eine ehemalige ungarische Tischtennisspielerin. Sie gewann in den 1990er und 2000er Jahren mehrere Ttitel bei Europameisterschaften.

Jugend 
Zum Tischtennis kam Krisztina Tóth durch ihren Onkel, der in der 1. ungarischen Liga spielte. Erste Erfolge auf internationaler Ebene erzielte sie bei Jugend-Europameisterschaften. Hier gewann sie zusammen mit Vivien Ellö 1988, 1990 und 1991 den Doppelwettbewerb. Zudem wurde sie 1991 Jugend-Europameisterin im Einzel, 1990 im Mixed mit Zoltán Varga sowie 1988 und 1991 mit der ungarischen Mannschaft.

Nationale Erfolge 
Krisztina Tóth wurde in den Jahren von 1987 bis 2000 ununterbrochen ungarischer Mannschaftsmeister, zunächst mit dem Verein Statisztika Budapest (Statisztika Petőfi SC) (1987–1990), dann mit Statisztika-Metalloglobus (1990–1998) und schließlich wieder mit Statisztika Petőfi SC (1998–2000). Sechsmal in Folge wurde sie ungarische Meisterin im Einzel (1995–2000) und im Doppel (1994–1999), zudem gewann sie 1994, 1997 und 2002 im Mixed.

2000 verließ sie Ungarn Richtung Deutschland.

Europameisterschaften 
1994 wurde Tóth erstmals für die Europameisterschaft nominiert. Auf Anhieb wurde sie im Doppel mit Csilla Bátorfi Europameisterin. Mit der gleichen Partnerin gewann sie 2000 nochmals diesen Titel, 2003 und 2005 verloren sie im Endspiel. Ab 2007 spielte sie Doppel mit Georgina Póta, mit der sie Zweite wurde. Ein Jahr später gewannen sie den Titel. Im Einzel wurde Tóth zweimal Vizeeuropameisterin, nämlich 1996 hinter Nicole Struse und 2002 hinter Ni Xialian. Weitere Titelgewinne erzielte Tóth im Mixed 1996 mit Wladimir Samsonow und 2003 mit Werner Schlager sowie 2000 und 2007 mit der ungarischen Mannschaft.

Weitere Erfolge 
Von 1996 bis heute (2010) nahm sie an allen europäischen Ranglistenturnieren TOP-12 teil. Dabei kam sie 2005 auf Platz zwei, 2003 und 2010 auf Platz drei. Dreizehnmal wurde sie seit 1993 für Weltmeisterschaften nominiert. Ihr bestes Resultat erzielte sie dabei 1995 im Doppel, als sie mit Csilla Bátorfi Bronze holte. 1996, 1999 und 2000 qualifizierte sie sich in den ITTF-Pro-Tour-Turnieren für die Teilnahme an den Pro Tour Grand Finals. Zudem startete sie bei den Olympischen Sommerspielen 1996, 2000, 2004 und 2008.

Deutschland 
2000 kam Krisztina Tóth nach Deutschland und schloss sich dem Bundesliga-Verein TV Busenbach an. In der Saison 2006/07 wurde die mit dem TTC Langweid deutscher Mannschaftsmeister. Danach wechselte sie zum FSV Kroppach, mit dem sie in den beiden folgenden Jahren deutscher Meister wurde. 2013 wechselte sie zum TTC Langweid in die 2. Bundesliga. Gleichzeitig beendete sie ihre internationale Laufbahn. 2018 wurde sie – von Königsbrunn kommend – vom SV DJK Kolbermoor verpflichtet.

Seit dem 1. April 2013 arbeitet Krisztina Tóth für den Bayerischen Tischtennis-Verband als Referentin für den Leistungssport.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Homepage von Krisztina Tóth
   (abgerufen am 5. August 2011)
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ungarn)
Tischtennisspieler (SV DJK Kolbermoor)
Tischtennisspieler (TTC Langweid)
Tischtennisspieler (FSV Kroppach)
Tischtennisspieler (TV Busenbach)
Olympiateilnehmer (Ungarn)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Ungar
Geboren 1974
Frau